Slovo Farář může znamenat:
 farář – církevní hodnostář
 Farář (rybník) – rybník u obce Bítovany
 Farář (přírodní památka) – přírodní památka u obce Bítovany